D100 peut faire référence à :
 Dé à cent faces, une variante de dé comprenant cent faces ;
 Nikon D100, un appareil photo reflex numérique de la marque Nikon ;
 Route départementale 100, dans le Finistère.